Chetrosu, comune della Moldavia nel distretto di Anenii Noi
 Chetrosu, comune della Moldavia nel distretto di Drochia